Јелена Стојиљковић Рајнс (, Ниш, 25. август 1981) српска је телевизијска, филмска, позоришна и гласовна глумица и драмски педагог.

Биографија 
Јелена Стојиљковић је рођена у Нишу 25. августа 1981. године. Глуму је дипломирала 2005. године на Универзитету у Приштини, у класи професора Јовице Павића. Играла је у позориштима у Београду. Један је од оснивача МУДРА театра који се бави савременим плесним покретом и члан је групе ЕРГстатус и групе "Хајде да" са којима ради на инклузији и ангажованом позоришту са особама са инвалидитетом и ветеранима рата. Удата је дизајнера светла Челеса Рајнса и живи са њим у Остину, Тексас, САД. Урадила је преко стотину синхронизација играних и цртаних филмова и серија на српски језик. Радила је за Мириус, Лаудворкс, Студио, Моби, Вочаут, Ливада Београд, Блу хаус, Хепи и Голд Диги Нет као и за Права и Преводи.

Филмографија 

|-
|2016. || Андрија и Анђелка || Девојка
|-
|2014. || Диван дан за бананарибе || Сањина мајка (глас)
|-
|2010. || На слово, на слово || (глас)
|-
|2008. || Чарлстон за Огњенку || Девојка на вашару 3
|}

Улоге у позоришту 

Дечије позориште „Чарапа”
 Пипи дугачка чарапа
 Палчић
 Паткица жуткица
 Вук и седам јарића
 Басне и наравоученија
 Да је Мића прао руке
 Три јунаштва Краљевића Марка
 Како су дрво и цвет спасили свет
 Новогодишња заврзлама
 Бајка о заледђеном језеру

МУДРА театар
 Сенке
 Заборављени језик
 Игра сенки на мом рамену
 Кожа је зид

ЕРГстатус плесни театар
 Крива за Гауса
 Ресет
 Танатос
 Програм интермецо
 Пси
 Звучна инсталација у четири слике

Улоге у синхронизацијама

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1981.
Српске глумице
Нишлије
Бивши студенти Универзитета у Приштини
Српски гласовни глумци